

Cinema
 Pauly – film del 2003 diretto da Michael Santorico

Geografia
 Pauly – città della Costa d'Avorio

Onomastica
 Pauly –  diminutivo del nome proprio di persona Paul

Persone
 Pauly D –  personaggio televisivo e disc jockey statunitense
 Dieter Pauly –   ex arbitro di calcio tedesco
 Wolfgang Pauly – compositore di scacchi rumeno di origine tedesca 
 August Friedrich Pauly –  filologo tedesco

Televisione
 Pauly – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1997

Altro
 Pauly & C. - Compagnia Venezia Murano – vetreria artistica di Murano
 537 Pauly –  asteroide
 Pauly –  personaggio del manga ed anime One Piece